Панчев (женската форма: Панчева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

Личности 
 Панчев
 Асен Панчев (1906 – 1989) – български футболист
 Васил Панчев (1857 – 1933) – български революционер
 Гавраил Панчев (р. 1954) – български писател и филолог
 Дарко Панчев (р. 1965) – бивш югославски и македонски футболист
 Ненчо Панчев (20 век) – български строителен инженер
 Панчо Панчев (р. 1933) – български писател, драматург и сценарист
 Пламен Панчев (р. 1948) – български баскетболист, треньор по баскетбол и поет
 Спас Панчев (р. 1950) – български политик
 Стамен Панчев (1879 – 1913) – български поет и учител
 Стойчо Панчев (1933 – 2014) – български физик

 Панчева
 Евгения Панчева (р. 196?) – българска литературна историчка

Вижте също 
 Панчево, село в Южна България
 Панчево, град в Северна Сърбия

Български фамилни имена